El término Ramsés VII puede referirse a:

 Ramsés VII, un faraón egipcio; o a
 Ramsés VII, seudónimo del cantante y poeta argentino José Alberto Iglesias ("Tanguito").